Unter der Ceroid-Lipofuszinose versteht man:

 eine Erbkrankheit beim Menschen, siehe Neuronale Ceroid-Lipofuszinose
 eine Erbkrankheit beim Hund, siehe Canine Ceroid-Lipofuszinose